4080 Ґалінський (4080 Galinskij) — астероїд головного поясу, відкритий 4 серпня 1983 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,639.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (4001-4100)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1983
Головний пояс астероїдів